Укромное — название населённых пунктов:

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Укромное — село в Симферопольском районе.

Украина 
 Укромное — село в Вольнянском районе Запорожской области.